Танна ( або ) — прізвище, топонім, назва народу, що населяють острови Меланезії в Тихому океані, а також фільм.

Персоналії 

Танна () — прізвище.

 Людвіг фон дер Танн (; 1815—1881) — баварський генерал на честь якого названо перший лінійний крейсер ВМС Німецької імперії епохи Першої світової війни Фон дер Танн (нім. Großer Kreuzer SMS Von der Tann).

 Карішма Танна ( 1983 р.) — індійська кіноактриса, модель і ведуча, що переважно знімається в індійських фільмах та серіалах, а також реаліті-шоу.

Топоніми 

 Танна () — місто в Німеччині, розташоване в землі Тюрингія, яке входить до складу району Заале-Орла.
 Танна () — острів в архіпелазі Нові Гебриди в Тихому океані. Належить до Вануату, входить до складу провінції Тафеа.

Фільм 

 «Танна» () — австралійсько-вануатський драматичний фільм, знятий Мартіном Батлером і Бентлі Діном, світова прем'єра якого відбулась 7 вересня 2015 року на Венеційському кінофестивалі.
 Танна — персонаж в американському малобюджетному фантастичному фільмі жахів «План 9 з відкритого космосу» () режисера Еда Вуда-молодшого, знятого в 1959 році, який зіграла Джоанна Лі.

Інше 

 Танна () — насичений танінний червоний сорт винограду, підвид виду Виноград культурний (Vitis vinifera).

Див. також 

 Історія юдаїзму
 Тувинська Народна Республіка

Примітки